Агри́ппа — мужское имя латинского происхождения. Производные формы: Агрипка, Грипа. Отчества: Агриппич, Агриппична.

Происходит от римского имени (преномена) . Плиний Старший утверждал что это древнее имя, ведущее со времён Республики, обозначало детей, родившихся вперед ногами.

Именины: 3 марта, 14 ноября.

Носители 
 Древний Рим:
 Агриппа Сильвий — мифический царь Альба-Лонги.
 Агриппа Менений Ланат (ум. 493 до н. э.) — консул 503 до н. э.
 Агриппа Фурий Фуз (консул 446 года до н. э.)
 Агриппа Менений Ланат (консул 439 года до н. э.)
 Агриппа Фурий Фуз (военный трибун 391 года до н. э.)
 Марк Азиний Агриппа (9 год до н. э. — 26 год н. э.) — консул.
 Марк Випсаний Агриппа (63 — 12 до н. э.) — римский полководец и государственный деятель, зять Августа.
 Марк Випсаний Агриппа Постум (Агриппа Постум) (12 год до н. э. — 14 год н. э.) — сын предыдущего.
 Луций Юлий Цезарь Випсаниан (Луций Випсаний Агриппа) (17 год до н. э. — 2) — брат предыдущего.
 Гай Юлий Цезарь Випсаниан (Гай Випсаний Агриппа) — брат предыдущего.
 Децим Гатерий Агриппа — государственный деятель, племянник предыдущего.
 Иудея:
 Ирод Агриппа I (10 г до н. э. — 44 г.) — иудейский царь.
 Ирод Агриппа II (27 — 93) — иудейский царь, сын предыдущего.
 Ученые:
 Агриппа — скептический философ.
 Агриппа — древнегреческий астроном, живший в I веке нашей эры.
 Агриппа Кастор — христианский писатель, богослов, апологет II века.
 Агриппа Неттесгеймский — прозвище Генриха Корнелиуса.

См. также 
 

Мужские имена
Имена латинского происхождения